ZSU steht für:
Zentrales Statistikbüro Ungarns
Panzer:
 ZSU-23-4
 ZSU-37
 ZSU-57-2

zsu steht für:
 Sukurum (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung